Spüligbach ist der Name dieser Fließgewässer in Südniedersachsen:

 Spüligbach (Ilme), linker Zufluss der Ilme (vom Höhenzug Holzberg) bei Dassel, Landkreis Northeim
 Spüligbach (Lenne), rechter Zufluss der Lenne (vom Höhenzug Ith) bei Linse (Bodenwerder), Landkreis Holzminden